Il singolare del Chang-Sat Bangkok Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Grigor Dimitrov era il detentore del titolo,ma quest'anno ha partecipato agli US Open.

Cedrik-Marcel Stebe ha battuto in finale Amir Weintraub 7–5, 6–1.

Teste di serie

 Rik De Voest (primo turno)
 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 James Ward (quarti di finale)

  Cedrik-Marcel Stebe (campione)
  Konstantin Kravčuk (semifinali)
  Yūichi Sugita (secondo turno)
  Amir Weintraub (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Chang-Sat Bangkok Open 2011